Дональд Мартин (, 8 февраля 1940, Куала-Лумпур, Федерированные Малайские Государства) — австралийский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1968 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1976 года.

Биография 
Дональд Мартин родился 8 февраля 1940 года в малайзийском городе Куала-Лумпур.

В 1951 году переехал в Австралию, учился колледже Аквинас в Перте, в 1952—1957 годах входил в его сборную. В сезоне-1954/1955 выступал за юношескую сборную Западной Австралии, с 1960 года — за мужскую сборную. Играл за ИМКА Западной Австралии.

В 1961 году дебютировал в сборной Австралии.

В 1964 году вошёл в состав сборной Австралии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Токио и завоевал бронзовую медаль. В матчах не участвовал.

В 1968 году вошёл в состав сборной Австралии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мехико и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 8 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной Малайзии.

По окончании карьеры был судьёй национального уровня, старшим хоккейным селекционером Западной Австралии.

Увековечение 
23 мая 2010 года введён в Зал чемпионов хоккея Западной Австралии.

Примечания 

Хоккеисты на траве Австралии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1968 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Спортивные судьи